Astrogymnotes är ett släkte av ormstjärnor. Astrogymnotes ingår i familjen skinnormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skinnormstjärnor
Astrogymnotes